Сирохи:

 Сирохи — город и муниципалитет в южной части индийского штата Раджастхан.
 Сирохи — один из самых маленьких по площади округов в индийском штате Раджастхан.